Тоомпеа
 Вышгород (Тоомпеа) — возвышенность в Таллине, является частью Старого Города.
 Замок Тоомпеа — замок, расположенный на одноимённой возвышенности в центре Таллина.
 Тоомпеа — улица в таллинском Вышгороде.